Нивна — название географических объектов на Украине:

 Нивна — село в Романовском районе Житомирской области.
 Нивна — река в Житомирской области.